Thyone – księżyc Jowisza
 Thyone (ogórecznik) – rodzaj szkarłupni z gromady strzykw
 Thyone (Tyone) – w mitologii greckiej jedna z Hiad
 Thyone (Semele, Tyone) – w mitologii greckiej królewna tebańska i matka Dionizosa